La statua vivente – film italiano del 1908, uscito in Francia come Le Mannequin
 Le Mannequin – film del 1909 diretto da Camille de Morlhon
 Le Mannequin – film del 1913 diretto da Henri Pouctal